SKA kan syfta på:
 Square Kilometre Array – ett framtida radioteleskop med beräknat brukbarhet under 2020-talet
 Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund – svenskt stalinistiskt parti, 1956–1967
 Sveriges Kommunistiska Arbetarparti – svenskt kommunistiskt parti, 1980–1993
 Säker Kundanslutning (sedermera Secure End User connection) – en kvalitetssatsning av stadsnätsföreningen.
 Sällskapet för Kreativ Anakronism – den svenska delen av Society for Creative Anachronism
 Statens kriminaltekniska anstalt (sedermera Nationellt forensiskt centrum) – svenskt krinalteknisk anstalt grundad 1939, med Harry Söderman som första föreståndare

Se även
 Ska